IDEWE vzw is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk in België, met de hoofdzetel in Leuven (Vlaams-Brabant, België).

Organisatie
IDEWE heeft klanten zowel in de industriële als in de dienstensector, in de openbare als in de privésector. Een zusterorganisatie is IBEVE vzw, actief in milieu en veiligheid.

Het hoofdkantoor ligt in Leuven in het Researchpark Haasrode, daarnaast zijn er negen vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven centrum, Mechelen, Namen, Roeselare en Turnhout en 200 medische centra over het hele land verspreid.

De onderneming levert met meer dan 850 medewerkers diensten aan 36.000 werkgevers, voor een totaal van 750.000 werknemers. IDEWE is ISO 9001 gecertificeerd.

Dienstverlening
Groep IDEWE verzorgt medische onderzoeken van werknemers, en zorgt op het gebied van risicobeheersing voor de domeinen ergonomie, psychosociale belasting, bedrijfsgezondheidszorg, hygiëne & toxicologie, arbeidsveiligheid en milieu.
IDEWE biedt eveneens opleidingen in welzijn op het werk en aanverwante disciplines.

Externe link
Website van IDEWE

Bedrijf met zetel in Vlaanderen
Leuven
Arbeidsgeneeskunde in België